Hohenzollernowie – niemiecka dynastia
 Hohenzollern – loża wolnomularska
 (85215) Hohenzollern – planetoida
 Hohenzollern – zamek

Zobacz też:
 Hohenzollern-Haigerloch
 Hohenzollern-Hechingen
 Hohenzollern-Sigmaringen
 Hohenzollernsche Lande